Christian Lattier (1925-1978), plasticien et sculpteur ivoirien
 Gérard Lattier (1937), peintre et écrivain français